Această pagină prezintă o listă a comunelor din San Marino.

Comune

Legături externe 
  Demografia 
  Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici  (Ministerul de externe)
   World Gazetteer – Numărul actual de locuitori în orașele din San Marino
  City Population – Evoluția istorică a numărului de locuitori în orașele din San Marino

San Marino, Lista comunelor din
Orașe din San Marino